WTA Diamond Games 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на крытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Антверпене, Бельгия с 12 по 18 февраля. Турнир продолжал зимнюю зальную серию соревнований.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Амели Моресмо (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Амели Моресмо выигрывает свой 1й титул в сезоне и 24й за карьеру в туре ассоциации.
 Ким Клейстерс уступает свой 1й титул в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает свой 3й титул в сезоне и 30й за карьеру в туре ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает свой 3й титул в сезоне и 18й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 

 Официальный сайт

См. также 
 Proximus Diamond Games
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 2-й категории WTA
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Февраль 2007 года
2007
Спортивные соревнования в Антверпене